Уильям Адамс (; род. 15 марта 1975, ), более известный под псевдонимом will.i.am () — американский рэпер, мультиинструменталист, актёр и музыкальный продюсер, один из создателей и лидер хип-хоп-группы The Black Eyed Peas, владелец лейбла will.i.am music, филантроп, креативный директор корпорации Intel и компании 3D Systems.

Происхождение 
Уильям Адамс (в свидетельстве о рождении «Уильям Джеймс Адамс-младший» ()) родился и вырос в афроамериканской семье в , в бедном латиноамериканском рабочем районе . Своего отца, Уильяма Адамса-старшего, он никогда не видел — его и ещё троих детей воспитывала мать-одиночка Дебра Адамс (урождённая Кейн) и бабушка Сара Кейн.

Первым местом работы стал местный общинный центр «Keeping kids outta gangs» (), где 18-летний Уильям помогал матери. Она уберегла его от популярной среди тогдашней молодёжи тенденции вступать в бандитские группировки.

Музыкальная карьера 

С юных лет Уильям занимался брейк-дансом и пел в церковном хоре. В восьмом классе он познакомился с будущим участником хип-хоп-группы Black Eyed Peas apl.de.ap и вместе с ним решил бросить школу и посвятить свою жизнь танцам и написанию песен. В то время их танцевальная группа называлась «Tribal Nation».

Позже они ушли от брейк-данса и начали серьёзно писать песни. Вскоре они переименовали себя, назвавшись «Atban Klann» (в сокращении от «A Tribe Beyond a Nation»). Группа пережила множество трудностей, а после смерти главы лейбла Ruthless Records Eazy-E, подписавшего с ними контракт о сотрудничестве, они взяли к себе Taboo и начали выступать под названием Black Eyed Peas.

Позже Уильям берёт себе прозвище will.i.am (от William) и выбирает работу продюсера группы. Также он занимает должность солиста, ударника и басиста группы. В 2003 году пишет песню, ставшую международным хитом, «Where Is the Love?».

Снялся в кинокартине «Люди Икс: Начало. Росомаха» в роли Джона Рэйта/Кистрела. В фильме не изменил своему «фирменному» стилю необычных головных уборов.

Во время президентских выборов в США в 2008 году был гостем в студии на канале «CNN» и предстал перед страной в голографическом облике. will.i.am выглядел так, будто в студии действительно была не его голограмма, а он, причем ведущий Андерсон Купер брал у него интервью в режиме реального времени.

В августе 2012 года марсоход «Кьюриосити» передал на Землю песню «Reach for the Stars», которую Уилл написал специально для этого события. Это была первая песня, отправленная на Землю с другой планеты.

В апреле 2021 года, певец презентовал собственный технологичный вариант медицинской маски. Техническим партнером проекта стала корпорация Honeywell.

Личная жизнь 
Живёт в Лос-Анджелесе с матерью Деброй Кейн, бабушкой Сарой Кейн, старшим братом Карлом и сестрой Селестой Адамс.

Стиль 

В стиле Уилла огромную роль играют аксессуары, в особенности разнообразные головные уборы.

В феврале 2005 года он открыл свою линию одежды «i.am clothing». В этом ему помог представитель Азии «Brik», он же наладил контакты с многими известными личностями, такие как Эшли Симпсон и Келли Осборн. Кроме того, Уилл и Brik создают костюмы для группы Black Eyed Peas.

Фильмография

Дискография 

Студийные альбомы
 Lost Change (2001)
 Must B 21 (2003)
 Songs About Girls (2007)
 #willpower (2013)

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальная информация лейбла Interscope

Официальные страницы проектов 
 Сайт благотворительного фонда «i.am.angel»
 i.am+ — сайт фотоаксессуаров «foto.sosho»
 Сайт «i.am.clothing»
 Intel Ultrabook™ Project
 Сайт шоу «The Voice UK»

Рэперы США
Лауреаты премии «Латинская Грэмми»
Лауреаты премии «Грэмми»
Лауреаты Дневной премии «Эмми»
The Black Eyed Peas
Исполнители Interscope Records
Наставники телешоу «The Voice»
Почётные члены Института инжиниринга и технологий